Die Little League World Series 1947 war die 1. Austragung der Little League Baseball World Series, einem Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren. Damals noch unter dem Namen National Little League Tournament.

Gespielt wurde auf dem Bowman Field in Williamsport. Dieses liegt am Ufer der West Branch Susquehanna River dessen Damm als natürliche Tribüne diente. Auch wenn mittlerweile ein neues Stadion gebaut wurde, ist es noch immer möglich, auf dem originalen Feld zu spielen.

Teilnehmer 

Von den damals 17 organisierten Little Leagues haben 12 teilgenommen.

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Baseball 1947
1947
Sportveranstaltung in Williamsport (Pennsylvania)